

Patronyme 

 Brett Cecil (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Charles Cecil (né en 1962), créateur de jeu vidéo anglais ;
 Eric Cecil (1919-2010), pilote de rallyes britannique ;
 Henry Cecil (1902-1976), juge et un écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Henry Cecil (1943-2013), entraîneur britannique de chevaux de courses ;
 Hugh Cecil (1869-1956), politicien britannique ;
 Margaret Cecil (1672-1728), comtesse de Ranelagh, personnalité de la noblesse anglaise aux XVIIe et XVIIIe siècles ; 
 Mary Rothes Margaret Cecil (1857-1919), égyptologue britannique ;
 Nigel Cecil (né en 1925), contre-amiral britannique ;
 Nora Cecil (1878-1951), actrice américaine d'origine britannique ;
 Robert Cecil (1563-1612), ministre sous Elisabeth  et Jacques  d'Angleterre ;
 Robert Cecil (1864-1958), homme politique, diplomate et avocat britannique, Prix Nobel de la paix en 1937 ;
 Thomas Cecil (1542-1623), gouverneur militaire et homme politique anglais, père de Robert Cecil ;
 William Cecil (1521-1598), baron de Burleigh, secrétaire d'État sous Édouard VI et Élisabeth  d'Angleterre.

Prénom

Réalité 
Cecil est un prénom anglais porté notamment par :
 le réalisateur Cecil B. DeMille ;
 le pianiste Cecil Taylor ;
 le lion Cecil.

Fiction 
Cecil est le prénom du personnage principal du jeu vidéo Final Fantasy IV.

Toponyme 

 Le pic Cecil, montagne dans le bassin de Wakatipu, en Nouvelle-Zélande.
 Cecil, ville américaine située en Géorgie ;
 Cecil, ville américaine située en Ohio.